Оле́г Алексе́евич Паши́нин (12 сентября 1974, Дегтянка, Тамбовская область, РСФСР, СССР) — российский и узбекский футболист, выступавший на позиции защитника. В настоящее время тренер в московском «Локомотиве».

Карьера игрока

Клубная 
С 1992 по 2007 год выступал за московский «Локомотив» под 14 номером, с перерывом на аренду в японский клуб «Санфречче Хиросима» во второй половине 2001 года, где выступал под руководством Валерия Непомнящего. В 2007 году стал обладателем приза «Cтальной рельс», учреждённым объединением болельщиков «Локомотива» United South. 16 января 2008 года объявил о завершении своей игровой карьеры.

В сборной 
Выступал за сборную Узбекистана с 2001 по 2005 год. Сыграл 11 матчей.

Тренерская карьера

«Локомотив» 
Работал тренером футбольного клуба «Локомотив-2», выступавшем в зоне «Запад» Второго дивизиона. 2 июня 2009 года официально покинул пост тренера «Локомотива-2» и перешёл в штаб основной команды Юрия Сёмина в качестве тренера по физподготовке. 12 декабря 2010 года в Москве окончил 240-часовое обучение в ВШТ (Высшая Школа Тренеров) на тренерских курсах и получил лицензию Pro. 2011 года назначен старшим помощником главного тренера «Локомотива-2» Евгения Харлачёва.

«Терек» 
В июне 2013 года было объявлено, что он станет одним из помощников Юрия Красножана, возглавившего грозненский «Терек».

«Химик» 
В мае 2014 года стал главным тренером «Химика» из Дзержинска, но уже в конце июня покинул команду по личным причинам.

«Локомотив» 
1 сентября 2014 года Олег Пашинин стал одним из ассистентов главного тренера молодёжной команды «Локомотива» Дениса Клюева. С июня 2015 вошёл в тренерский штаб основной команды. 10 августа 2016 года, после отставки Игоря Черевченко с поста главного тренера «Локомотива», Олег Пашинин назначен исполняющим обязанности наставника «железнодорожников». В конце августа 2016 года с возвращением Юрия Сёмина на пост главного тренера, был назначен ассистентом тренера. Также был ассистентом тренера при Марко Николиче, руководившим командой с 2020 по 2021 год. С октября 2021 года вошел в тренерский штаб Маркуса Гисдоля. 5 апреля 2022 года покинул тренерского штаб, отмечается, что Пашинин и Лоськов покинут тренерский штаб основной команды «Локомотива», но при этом останутся в структуре клуба.

16 октября 2022 года «Локомотив» объявил, что Пашинин вернулся в тренерский штаб команды .

Достижения 
 Чемпион России: 2002, 2004
 Серебряный призёр чемпионата России: 1995, 1999, 2000, 2001
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1994, 2005, 2006
 Обладатель Кубка России: 1997, 2000, 2001
 Финалист Кубка России: 1998
 Обладатель Суперкубка России: 2003, 2005
 Полуфиналист Кубка обладателей Кубков УЕФА: 1997/98, 1998/99
Обладатель приза «Cтальной рельс»: 2007

Клубная статистика 

 Примечания
 1.  Высшая лига (высший дивизион) / РФПЛ и J-лига.
 2.  Вторая лига (второй дивизион) (1992—1993, 1998—2000), Третья лига ПФЛ (1994—1997), Турнир дублёров РФПЛ (с 2001).

Примечания

Ссылки 

 Лента новостей об Олеге Пашинине

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Футболисты России
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Локомотив-д» Москва
Игроки ФК «Санфречче Хиросима»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Химик» Дзержинск
Тренеры ФК «Локомотив» Москва